

Єлизаветовка () — село у Дондушенському районі.
 Єлізаветовка () — село у Унгенському районі. Входить до складу комуни Загаранча.